George Marston est le nom de :
 George Marston (1850-1946), un homme politique américain ;
 George Marston (1882-1940), un peintre et graveur britannique.